I JT Thunders (JTサンダーズ) sono una società pallavolistica maschile giapponese, con sede ad Hiroshima. Militano nel massimo campionato giapponese, la V.Premier League. Il club appartiene all'azienda Japan Tobacco.

Storia
I JT Thunder vengono fondati nel 1931 come società di pallavolo a 9, per poi diventare un club di pallavolo tradizione nel 1957. Dopo la nascita del campionato giapponese prende subito parte al massimo livello della competizioni, di cui disputa tutte le edizioni; nonostante sia sempre presente nella massima serie, non riesce mai a vincere alcun titolo; colleziona così undici terzi posti e ben sei secondi posti.

Solo negli anni duemila arrivano i primi successi, grazie alle due affermazioni nel Torneo Kurowashiki del 2001 e del 2004 e alla vittoria nella prima edizione della Coppa dell'Imperatore; dopo diverse stagioni senza successi il club si laurea per la prima volta campione del Giappone nel 2014-15.

Rosa 2013-2014

Palmarès

2014-15

2007, 2014, 2018

2001, 2004, 2016, 2017

Pallavolisti

Altri progetti

Collegamenti esterni